Mohamed Aouine (1981-), un écrivain et poète algérien d'expression française ;
 Sofia Aouine (1978-), une écrivaine et productrice de radio française.